Krenwald heißen folgende geographische Objekte:
Gemeindeteile:
 Krenwald (Gemeinde Lengau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Krenwald (Kobernaußerwald), Waldgebiet bei Straßwalchen und Schneegattern, salzburgisch-oberösterreichische Grenze